Ha vinto un titolo nel singolare nel circuito ITF.

Ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA, nr 494, il 27 aprile 2015. Il 9 giugno 2014 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 604.

Collegamenti esterni